Навазуддин Сиддикуи (, ; род. 19 мая 1974, Будхана, Уттар-Прадеш) — индийский актёр, снимающийся в фильмах на хинди.

Биография 
Навазуддин родился 19 мая 1974 года в маленьком городке Будхана округа Музаффарнагар штата Уттар-Прадеш, в мусульманской семье и был старшим из восьми детей.

Окончил университет Гурукул Кангри, получив степень бакалавра по химии. После учебы год работал по специальности в городе Вадодара. Переехав в Дели, решил стать актёром после просмотра спектакля. Поступив в Национальную драматическую школу в Нью-Дели, он принял участие в постановке более десяти пьес с группой друзей, чтобы выполнить один из критериев приема. После учёбы переехал в Мумбаи.

Навазуддин начал карьеру с эпизодической роли в фильме , и в следующих нескольких фильмах также играл небольшие роли. Также пытался сняться в сериалах, но не имели успеха у зрителей. С 2002—2005 годы не имел работы, жил в квартире, которую делил с четырьмя другими людьми, и зарабатывал на жизнь, проводя уроки актёрского мастерства. 

В 2007 году вышел фильм «Чёрная пятница», где актёр сыграл роль второго плана, ставший его прорывом в кино.

В 2009 году после успеха «Чёрной пятницы», он принял участие в песне «Emotional Atyachar» для фильма . В том же году вышел фильм «Нью-Йорк», в котором он сыграл очевидца Зилгая, имевший коммерческий успех. Через год он сыграл журналиста в фильме , после которого впервые получил широкое признание в качестве актера.

В 2012 году он сыграл гангстера Файзала Хана в криминальной драме Gangs of Wasseypur, обе части которой имели коммерческий успех.
В следующем году он исполнил роль второго плана в фильме «Ланчбокс», получившем широкое признание критиков и коммерческий успех.
В 2014 году вышел фильм , где он сыграл коррумпированного бизнесмена. Фильм стал блокбастером.

В 2015 году с его участием вышли три фильма Bajrangi Bhaijaan, Manjhi - The Mountain Man и «Бадлапур» 

В 2017 году вышли несколько фильмов с его участием: «Богатей», где он сыграл полицейского, который пытается поймать главного героя, Mom, Munna Michael, Babumoshai Bandookbaaz, два из которых имели успех, а два других провалились.

Личная жизнь 
Женат на Анджали, имеет дочь и сына, который родился с ним в один день.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards